Ко́венская викариа́тство — викариатство Виленской епархии Русской православной церкви, существовавшее в 1843—1945 годах. Названо по городу Ковно (ныне Каунас, Литва).

Учреждено в 1843 году в связи со включением территории вновь образованной Ковенской губернии в состав Литовской епархии. Пресеклось в 1921 году. В 1942 году возрождено, но после 1945 года не замещалось.

Епископы 
 Платон (Городецкий) (8 сентября 1843 — 6 ноября 1848)
 Евсевий (Ильинский) (1 января 1849 — 29 марта 1851)
 Филарет (Малышевский) (28 мая 1851 — 13 сентября 1860)
 Александр (Добрынин) (21 ноября 1860 — 14 августа 1868)
 Иосиф (Дроздов) (11 сентября 1868 — 7 декабря 1874)
 Евгений (Шершилов) (10 февраля 1875 — 16 мая 1877)
 Владимир (Никольский) (16 мая 1877 — 14 мая 1881)
 Донат (Бабинский-Соколов) (14 мая 1881 — 6 марта 1882)
 Сергий (Спасский) (30 мая 1882 — 7 июня 1885)
 Смарагд (Троицкий) (15 сентября 1885 — 2 октября 1886)
 Антонин (Державин) (18 октября 1886 — 14 марта 1889)
 Кирилл (Орлов) (13 мая 1889 — 26 декабря 1890)
 Григорий (Полетаев) (3 февраля 1891 — 22 ноября 1892)
 Христофор (Смирнов) (19 декабря 1892 — 6 июня 1897)
 Михаил (Темнорусов) (6 августа 1897 — 22 сентября 1899)
 Михаил (Ермаков) (20 октября 1899 — 6 сентября 1903)
 Сергий (Петров) (6 сентября 1903 — 25 января 1907)
 Кирион (Садзаглишвили) (25 января 1907 — 15 февраля 1908)
 Владимир (Филантропов) (22 марта 1908 — 25 июня 1911)
 Елевферий (Богоявленский) (21 августа 1911 — 15 июня 1921)
 Даниил (Юзьвюк) (26 апреля 1942 — 30 декабря 1945)

Ссылки 
 Новинский В., прот. Очерк истории Православия в Литве.  — Вильнюс: Православное братство Литвы, 2005.
 
 Виленская и литовская православная епархия

Упразднённые викариатства Русской православной церкви
Появились в 1843 году
Исчезли в 1945 году
Религия в Каунасе